HMNZS Hinau” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez dwa okręty Royal New Zealand Navy:
 HMNZS „Hinau” – trałowiec typu Castle
 HMNZS „Hinau” (P3556) – okręt patrolowy typu Moa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy nowozelandzkich okrętów